

Нова Іванівка — Одеська область, Болградський район
 Нова Іванівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Нова Іванівка — Харківська область, Лозівський район

Нова Іванівка — Чимішлійський район

Див. також 
 Іванівка
 Новоіванівка